Blue Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Knob (Georgia)
 Blue Knob (Illinois)
 Blue Knob (Missouri)
 Blue Knob (Watauga County, North Carolina)
 Blue Knob (Yancey County, North Carolina)
 Blue Knob (Ohio)
 Blue Knob (Pennsylvania)
 Blue Knob (Tennessee)
 Blue Knob (Bedford County, Virginia)
 Blue Knob (Henry County, Virginia)
 Blue Knob (Clay County, West Virginia)
 Blue Knob (Greenbrier County, West Virginia)
 Blue Knob (Lincoln County, West Virginia)
 Blue Knob (Pocahontas County, West Virginia)